Бырлэдяну () — румынская фамилия. Известные носители:

 Бырлэдяну, Александру (1911–1997) — румынский экономист.
 Бырлэдяну, Джордже (род. 1988) — румынский футболист.
 Бырлэдяну, Йон (род. 1958) — румынский гребец.
 Бырлэдяну, Моника (род. 1978) — румынская актриса.